Darnell Williams peut désigner :
 Darnell Williams (1955-), acteur et réalisateur britannique ;
 James Darnell Williams (1978-), acteur américain.